Harvester steht für:

 Holzvollernter
 HMS Harvester (H19), ein Zerstörer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Computertechnik: 
 Bioinformatik-Harvester, eine fachspezifische Meta-Suchmaschine
 E-Mail-Harvester, ein E-Mail-Adressen-Suchprogramm
 Harvester (Computerspiel), ein Horror-Adventurespiel für PC von 1996

Siehe auch:
 Hackschnitzelharvester
 Harvest
 International Harvester, ehemaliger Landmaschinen- und Fahrzeughersteller aus den USA